Список музеев Ванкувера (Канада):

Ванкувер
Музеи